Oulman ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Oulman (1928–1990), portugiesischer Komponist und Verleger
 Gaston Oulmàn, Alias von Walter Ullmann (1898–1949), Regisseur und Journalist, siehe Jo Lherman

Siehe auch:
 Uhlmann
 Ullman
 Ullmann
 Ulman
 Ulmann